Mattias Weinhandl, švedski hokejist, * 1. junij 1980, Ljungby, Švedska.

Weinhandl je v švedski ligi igral za klube Troja Ljungby, MoDo Hockey in Linköpings HC. V sezonah 2004/05 in 2007/08 je bil prvi strelec švedske lige. Leta 1999 je bil kot 78. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Islanders, za katerega je odigral dve sezoni in pol v ligi NHL, kjer je igral enak čas tudi za Minnesota Wild. V drugi polovici kariere je igral v ligi KHL za kluba Dinamo Moskva in SKA St. Petersburg. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Zimskih olimpijskih igrah 2010 in petih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik treh bronastih medalj. Na svetovnih prvenstvih je odigral 37 tekem ter dosegel 16 golov in 20 podaj.

Statistika kariere

|-
| Troja Ljungby
| Švedska 2. liga
| 97/98
|
| 28
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Troja Ljungby
| Švedska 2. liga
| 98/99
|
| 42
| 20
| 19
| 39
|
| 28
|
| 15
| 6
| 8
| 14
|
| 16
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 99
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska ml. liga
| 99/00
|
| 1
| 2
| 2
| 4
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 99/00
|
| 32
| 15
| 9
| 24
| +13
| 6
|
| 13
| 5
| 3
| 8
| 0
| 8
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 00/01
|
| 48
| 16
| 16
| 32
| -9
| 14
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| 0
| 6
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 01/02
|
| 50
| 18
| 16
| 34
| +9
| 10
|
| 14
| 4
| 11
| 15
| +5
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 3
| 4
| 7
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 02/03
|
| 47
| 6
| 17
| 23
| -2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bridgeport Sound Tigers
| AHL
| 02/03
|
| 23
| 9
| 12
| 21
| +2
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 03/04
|
| 55
| 8
| 12
| 20
| +9
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bridgeport Sound Tigers
| AHL
| 03/04
|
| 10
| 3
| 6
| 9
| +7
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 04/05
|
| 50
| 26
| 20
| 46
| +3
| 18
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -4
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| -5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 05/06
|
| 53
| 2
| 4
| 6
| -4
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 05/06
|
| 15
| 2
| 3
| 5
| 0
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 06/07
|
| 12
| 1
| 1
| 2
| -2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Houston Aeros
| AHL
| 06/07
|
| 48
| 18
| 27
| 45
| -15
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 07/08
|
| 54
| 35
| 27
| 62
| +9
| 69
|
| 16
| 7
| 10
| 17
| +4
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 9
| 5
| 8
| 13
| +9
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| KHL
| 08/09
|
| 41
| 16
| 16
| 32
| +11
| 53
|
| 12
| 6
| 10
| 16
| +8
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 9
| 5
| 7
| 12
| +1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| KHL
| 09/10
|
| 56
| 26
| 34
| 60
| +10
| 36
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -3
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 10
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 10
|
| 2
| 3
| 0
| 3
| +3
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| KHL
| 10/11
|
| 54
| 21
| 29
| 50
| +14
| 42
|
| 11
| 5
| 4
| 9
| +4
| 16
|-
| SKA St. Petersburg
| KHL
| 11/12
|
| 45
| 13
| 23
| 36
| +25
| 30
|
| 13
| 2
| 2
| 4
| 0
| 14
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 12/13
|
| 30
| 9
| 7
| 16
| -7
| 14
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| -2
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 841
| bgcolor="#7FFF00" | 285
| bgcolor="#7FFF00" | 327
| bgcolor="#7FFF00" | 612
| bgcolor="#7FFF00" | +89
| bgcolor="#7FFF00" | 456
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 123
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 52
| bgcolor="#7FFF00" | 89
| bgcolor="#7FFF00" | +12
| bgcolor="#7FFF00" | 86
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1999
Izbrani na naboru lige NHL (New York Islanders)
Hokejisti IF Troja Ljungby
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Bridgeport Sound Tigers
Hokejisti Minnesota Wild
Hokejisti Houston Aeros
Hokejisti Linköpings HC
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti SKA St. Petersburg